Cefiso — deus dos lagos, na mitologia grega
 Cefiso (rio da Beócia) — rio da Beócia 
 Cefiso (rio de Atenas) — rio de Atenas 
 Cefiso (rio da Argólida) — rio da Argólida

Desambiguação